O  fez parte do programa dos Jogos Olímpicos na edição inaugural, Atenas 1896, e perdurou até os Jogos de Paris 1924, quando foi removido a partir da edição de Amsterdã 1928. Após duas aparições como esporte de demonstração (México 1968 e Los Angeles 1984), o tênis retornou como esporte olímpico nos Jogos de Seul 1988, sendo disputado em todas suas edições desde então.

Em 1896, 1900, 1904, 1908, 1988 e 1992 os perdedores das semifinais dividiam a medalha de bronze. Nos outros anos a disputa pela medalha de bronze foi implantada.

Eventos

Medalhistas

Quadro de medalhas

Países participantes

Ligações externas 
 
 

!